Stati Uniti d'America
 Mount Union – città della Contea di Henry, Iowa
 Mount Union – borough della Contea di Huntingdon, Pennsylvania